V Sloveniji so trije potoki z imenom Velka:
 Velka (Pesnica), levi pritok Pesnice
 Velka (Drava, Košenjak), levi pritok Drave s Košenjaka
 Velka (Drava, Pohorje), desni pritok Drave s Pohorja